Die Bezeichnung Blumeninsel tragen:
 die Insel Mainau im Bodensee in der Nähe von Konstanz
 die Insel Siebenbergen in der Kasseler Karlsaue
 die Insel Madeira im Atlantik, westlich von Gibraltar
 eine Insel im Hinüberschen Garten in Marienwerder
 die Insel Taboga in Panama
 eine Insel in der Bucht von Kotor, siehe Blumeninsel (Bucht von Kotor)
 eine Insel im Wörthersee, siehe Blumeninsel (Wörthersee)